Vatterode bezeichnet 

 Vatterode (Dietzenrode/Vatterode), Ortsteil der Gemeinde Dietzenrode/Vatterode im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Vatterode (Mansfeld), Ortsteil der Stadt Mansfeld im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt